Marcell Driver ist der Name folgender Personen:

* Marcell Driver (Politiker) (1852–1912), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum)
 Marcell Driver (Richter) (1866–1952), deutscher Jurist und Richter